THB est un code, qui signifie :
 baht, la monnaie de la Thaïlande, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Three Horses Beer, dénomination commerciale d'une bière produite à Madagascar par les Brasseries STAR
 Toulouse Handball, club de handball évoluant en Division 1
 "ThB" peut désigner le Thieme-Becker

Code